Schattschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Schattschneider (1869–1930), deutscher Musiker und Pädagoge
 Clemens Schattschneider (* 1992), österreichischer Snowboarder
 Doris Schattschneider (* 1939), US-amerikanische Mathematikerin
Elmer Eric Schattschneider (1892–1971), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Peter Schattschneider (* 1950), österreichischer Physiker und Schriftsteller

Siehe auch
 Schatzschneider